Дос Риос има више значења:

 Дос Риос (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Риос (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Риос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Риос (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дос Риос (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Дос Риос (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Дос Риос (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Дос Риос, Барбечос (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Дос Риос (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дос Риос (Уејапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дос Риос, Токуила (Азакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Риос (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику